Matt hace referencia a varios artículos:

Véase:

Lugares
 Matt, comuna suiza del cantón de Glaris.

Ficción
Matt's Monsters, conocida en España como Los Monstruos de Matt, es una serie animada conjunta entre alemana-francesa-italiana
Matt Hancock (Neighbours), personaje de serie televisiva.
Matt Hazard: Blood Bath and Beyond, videojuego.
Matt Helm, agente muy especial, película estadounidense.

Además
 Maat, en la mitología egipcia.
 MAT, acrónimo de Museo de Arte de Tigre.